Кварто (  — «четвёртый»):

 Кварто — коммуна в Италии
 Quarto — настольная игра
 In-quarto — типографский термин; размер книги в четвёртую часть типографского листа.

См. также 
 Куарто